Жасса́н-Риотье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Треву. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01194.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-востоку от Парижа, в 26 км севернее Лиона, в 45 км к юго-западу от Бурк-ан-Бреса.

На западе коммуны протекает река Сона.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 5976 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 3915 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 2915 были экономически активными, 1000 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 2915 активных жителей работали 2630 человек (1377 мужчин и 1253 женщины), безработных было 285 (151 мужчина и 134 женщины). Среди 1000 неактивных 367 человек были учениками или студентами, 346 — пенсионерами, 287 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Божьей Матери (1863 год). Исторический памятник с 1996 года
 Укреплённый дом Ригодьер (XV век). Исторический памятник с 1996 года

Города-побратимы 
  Лимелет (Бельгия, с 1959)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Эн